Муммий:

 Муммий Басс — римский политический деятель середины III века.
 Муммий Фаустиан — римский консул середины III века.

См. также 
 Муммии